Earl Johnson (1891-1965), athlète américain
Earl Johnson (1919-1994), joueur de baseball américain
Earl Johnson (1931-2015), joueur de hockey sur glace américain
Earl Johnson (1886-1965), violoniste américain